Images (Badings), een compositie voor fanfareorkest van Henk Badings.
 Images (band), een Franse band
 Images (film), een film die won in Cannes met Susannah York.
 Images (Zwilich), een muziekcompositie